UHN steht für:
 University Health Network, nordamerikanisches Medizin-Forschungsnetzwerk

Uhn steht für:
 Unhexnilium, derzeit hypothetisches chemisches Element mit der Ordnungszahl 160, siehe Chemische Elemente der achten Periode

uhn steht für:
 Amung (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache der Amungme im Hochland der indonesischen Provinz Papua in Westneuguinea

Abkürzung